Pannofino ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Pannofino (* 1958), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Lino Pannofino (* 1963), italienischer Autor